Leila est un prénom arabe (ليلى en arabe) signifiant la nuit .

Sens et origine du nom 
Leila, Laïla, ou bien Layla désignent le même prénom (ليلى en arabe), car la langue arabe, contrairement aux langues latines, est une langue consonantique, dans laquelle les voyelles courtes ne sont pas notées. Pour la signification d'origine, voir Leila (prénom).

Personnalités portant ce prénom 

 Leila Arab, artiste de musique électronique.
 Leïla Beratto, journaliste française.
 Leïla Bekhti, actrice française.
 Laila bint Lukaiz, poétesse arabe.
 Leïla Kaddour-Boudadi, journaliste, animatrice à la radio et à la télévision et présentatrice.
 Leila Ismailava, animateur de télévision biélorusse.
 Leila Hatami, actrice iranienne.
 Leïla Khaled, militante palestinienne.
 Leïla Sebbar, écrivaine francophone.
 Leïla Shahid, représentante de l'Autorité palestinienne en France.
 Leïla Ben Ali, ancienne Première dame tunisienne.
 Leïla Jaffel, magistrate et femme politique tunisienne.
 Leila Chikhaoui, universitaire et femme politique tunisienne.
 Leila Toubel, militante et femme de lettres tunisienne.
 Leila Forouhar, chanteuse et actrice iranienne.
 Leïla Slimani, écrivaine franco marocaine

Chanson 
 Leïla est une chanson de Jean-Pascal Lacoste sur l'album Plein Sud
 Leïla est une chanson de la chanteuse Lara Fabian sur l'album Carpe Diem.
 Leïla est une chanson de la chanteuse Mylène Farmer.
 Leïla est une chanson du groupe Indochine.
 Leïla est une chanson de Brigitte Fontaine sur l'Album French Corazon (Le Nougat)
 Leila et les chasseurs est une chanson du chanteur Francis Cabrel.
 Layla est une chanson du chanteur Eric Clapton.
 Leila est une chanson de Ridsa.

Littérature 
 Majnun Layla, le fou de Layla en arabe : célèbre histoire potentiellement antéislamique (période d’avant l’Islam) contant l’amour entre Laila et Kays.

Cinéma 
 Leila, film iranien de Dariush Mehrjui (1996).
 Leïla, film danois de Gabriel Axel (2001).

Toponymie 
Leila est le nom arabe de plusieurs îles d’Afrique du Nord, en particulier :

 l’îlot appelé en français îlot Persil et en espagnol , sur le littoral marocain du détroit de Gibraltar, à six kilomètres de l’enclave de Ceuta.
 l’île de Rachgoun, à l’embouchure de l'oued Tafna : Les gens de la région de Beni Saf l'appellent « Leïla ", « Rachgoun » désignant pour eux le village et la plage ;

Il y a peut-être interférence ici entre l'arabe, "Leila" et le français "L'île" ou l'espagnol "la isla"..

Notes et références 

Homonymie de titre